Радовци могу бити:

 Радовци (Пожега), насеље у општини Пожега, Србија
 , насеље у општини Град, Словенија